Апсон:

 Апсон, Мэттью — английский футболист, центральный защитник
 Апсон — округ штата Джорджия, США